Le terme Songhaï peut désigner :

 peuple et empire :
 les Songhaï, un peuple d'Afrique de l'Ouest,
 la langue songhaï,
 l'empire songhaï ;
 époque contemporaine :
 le Centre Songhaï, association de développement et d’innovation agricole africaine,
 le Collectif Songhai de musiciens et chanteurs maliens et espagnols (tribu gitane des Carmona, Toumani Diabaté, etc) : Songhai (1988), Songhai 2 (1994), et à nouveau en 2017 au Festival de Fès des musiques sacrées du monde.

Ce terme se trouve également sous les orthographes suivantes : Songhai, Sonraï, Songhoy, Sonrhay, Sonrhaï, Songhaï, Songhay, Sonrhai, et Soŋay

Voir aussi 
 Liste des empereurs songhaï